Les termes Lesclache ou L'Esclache peuvent se référer à:

Personnalités 
Louis de Lesclache (1600?-1671)

Hydronyme 
Lac Lesclache, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Autres 
L'Esclache ou communauté de l'Esclache (du nom d'une ancienne communauté de la région disparue à la Révolution française) était une communauté de laïcs fondée à Glénat dans le Cantal entre 1979 et 1988 puis dans les Alpes de Haute-Provence par Jean de Taille.